

Geografia
Australia
 Surrey Hills – sobborgo di Melbourne nello Stato di Victoria

Canada
 Surrey – città della Columbia Britannica

Giamaica
 Contea di Surrey – contea storica

Regno Unito
 Surrey – contea dell'Inghilterra
 Surrey Heath – borough della contea del Surrey con sede a Camberley

Stati Uniti d'America
 Surrey – città della contea di Ward, Dakota del Nord
 Surrey – township della contea di Clare, Michigan